Джулия Габба (; родилась 20 февраля 1987 года в Казале-Монферрато, Италия) — итальянская теннисистка; финалистка одного турнира WTA в парном разряде.

Общая информация

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (4)

Поражения (4)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (13)

Победы (8)

Поражения (5)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Италии